Асандр II (; погиб в 14 до н. э.) — царь Боспора (ок. 17—14 до н. э.).

Биография 
Большинство исследователей считают Асандра II сыном Асандра и Динамии. Вероятно, он родился в конце 40-х годов до н. э. Длительное время его ассоциировали с Аспургом (известным как Рескупорид I), будущим основателем новой династии. В настоящее время доказано, что это разные персоны.

Наверное, после смерти отца около 17 года до н. э. Асандр II стал соправителем своей матери. Однако так как совместных монет Динамии и Асандра II до сих пор не обнаружено, предполагается, что Асандр II мог быть «младшим» царём. После восхождения на трон Скрибония относительно судьбы Асандра II также мало сведений: выдвигаются версии относительно сохранения последним статуса младшего царя.

В 15 году до н. э. Скрибоний был убит . Вероятно, главой заговора был Асандр II. Он попытался сопротивляться римскому ставленнику Полемону I, которого Октавиан Август назначил царём Боспора. В итоге в 14 году до н. э. Асандр II погиб при неизвестных обстоятельствах, а боспорская знать покорилась правителю Римской империи.

Литература 
 Ellis Hovell Rhymes. Scythians and Greeks: A Survey of Ancient History and Archaeology on the North Coast of the Euxine from the Danube to the Caucasus, Cambridge University Press, 2011 (ISBN 978-1-108-02487-7), " Genealogy of Kings of Pontus Bosporus and B. C 100 to A. D. 100 ", p. 590.

Боспорские цари
Правители Европы I века до н. э.